Denzin ist:

 der deutsche Name von Dębczyno, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Denzin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich von Denzin (1800–1876), deutscher Politiker (Konservative Partei)
 Michael Denzin (1944–2017), deutscher Politiker (FDP)
 Norman K. Denzin (* 1941), US-amerikanischer Soziologe